Arrangement (französisch für „Anordnung, Zusammenstellung“) steht für:

 Arrangement, an eine Instrumentenbesetzung angepasstes Musikstück
 Arrangement, ein Sozialverhalten, siehe Kollusion (Psychologie)
 Arrangement, Gestaltung des Esstisches, siehe Tischgedeck
 Das Arrangement, amerikanischer Film von Elia Kazan (1969)

Siehe auch:
 The Arrangement